Mídia
 Belle (The Simpsons) — personagem de Os Simpsons
 Belle (2013) — filme britânico
 Belle (2021) — filme franco-japonês
 Belle de jour — filme francês de 1967
 Belle de Jour (escritora) — blogueira britânica
 Belle & Sebastian — banda britânica

Localidades
 Belle (Missouri)
 Belle (Virgínia Ocidental)
 Belle-Isle
 Belle Isle (Flórida)
 Belle Glade
 Belle Glade Camp

Desambiguações de cinema
Desambiguações de epônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de personagens
Desambiguações de quadrinhos
Desambiguações de topônimos